Муратович () — боснийская фамилия, распространенная на территории бывшей Югославии. Известные носители:

 Муратович, Ален (род. 1979) — черногорский гандболист.
 Муратович, Алия (род. 1962) — сербский шахматист.
 Муратович, Самир (род. 1976) — боснийский футболист.
 Муратович, Хасан (род. 1940) — боснийский политик.